Imię i nazwisko József Kovács nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:
 József Kovács (1911-1990) – węgierski lekkoatleta, płotkarz i sprinter
 József Kovács (1926-1987) – węgierski lekkoatleta, długodystansowiec
 József Kovács (1929-1991) – węgierski zapaśnik
 József Kovács (ur. 1949) – węgierski piłkarz